María García puede referirse, en esta enciclopedia, a las siguientes mujeres:

 María García, una periodista.
 María García Cáceres, una yudoca dominicana.
 María García Esperón, una escritora mexicana.
 María García Granados y Saborío, una dama de sociedad guatemalteca.
 María García Hernández, una locutora y actriz de doblaje mexicana, hija de los actores René García y Cristina Hernández.